Flyer steht für:
 Vorspinnmaschine, siehe Spinnen (Garn) #Industrielles Spinnen
 Drifter (Segel) bei Segelbooten
 Handzettel, siehe Flugblatt

namentlich:
 Flyer, Segelyacht, siehe The Ocean Race #Whitbread 1977/78
 Flyer, PKW-Marke der Flyer Motor Car Company
 Flyer, PKW-Modell der Continental Automobile Company
 Flyer, Elektrofahrrad, siehe Flyer (Unternehmen)
 Flyer, PKW-Marke von Summers & Harding
 Flyer, von Marc Wohlrabe veröffentlichtes Stadtmagazin (1994–2004)
 Flyer Comet, Achterbahn
 BYD Flyer, Kleinstwagen
 Catalina Flyer, Katamaran
 Kingston Flyer, Zug
 New Flyer, Hersteller von Stadtbussen
 Shock Flyer, Modellflugzeug
 Singapore Flyer, Riesenrad
 Wright Flyer, erstes Motorflugzeug

Flyers ist Namensbestandteil folgender Sportmannschaften:
 Kloten Flyers, nun EHC Kloten
 Philadelphia Flyers
 Therwil Flyers
 Vienna Flyers

Siehe auch:
 Bewerbungsflyer (Initiativbewerbung)

 Flieger (Begriffsklärung)